Il doppio del Warsaw Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Olga Lugina e Elena Pampoulova erano le detentrici del titolo, ma solo la Lugina ha partecipato in coppia con Nino Louarsabišvili.

La Louarsabishvili e la Lugina hanno perso nel 1º turno contro Ruxandra Dragomir e Inés Gorrochategui.

La Dragomir e la Gorrochategui hanno battuto in finale 6–4, 6–0 Meike Babel e Catherine Barclay.

Teste di serie
 Kristie Boogert /  Karina Habšudová (semifinali)
 Ruxandra Dragomir /  Inés Gorrochategui (campionesse)
 Eva Melicharová /  Helena Vildová (quarti di finale)
 Henrieta Nagyová /  Patty Schnyder (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Warsaw Open 1997